По обиму протока воде, највећа ријека у Републици Српској је Сава. Најдуже ријеке Републике Српске су Дрина (305 km), затим Сава (202 km) и Врбас (117 km). Наведене дужине ријека се односе на њихов ток кроз Републику Српску. Све три припадају дунавском, односно црноморском ријечном сливу.

Сливна подручја 

Све ријеке у Републици Српској, осим оних на подручју Источне Херцеговине, припадају савском ријечном сливу. Све воде на подручју Источне Херцеговине, које протичу јужно од планинског превоја Чемерно, припадају јадранском ријечном сливу. Поред Саве, веће ријеке у Републици Српској су Уна, Врбас, Укрина, Босна, Дрина и Требишњица.

Ријечни слив Саве 
Ријечни слив ријеке Саве на подручју Републике Српске обухвата 20.345 km². Сава припада црноморском ријечном сливу, односно дунавском подсливу. Тече ка истоку до Београда, гдје се улива у Дунав, одакле Дунав тече ка Црном Мору. Ријечни слив Саве чини пет подсливова, укључујући и непосредни слив Саве, односно воде које се директно уливају у Саву:
 Уна
 Врбас
 Укрина
 Босна
 Дрина
 директне притоке ријеке Саве

Веће непосредне притоке Саве су: Јабланица, Тиња, Лукавац и друге.

Слив ријеке Уне 
Слив ријеке Уне на подручју Републике Српске обухвата 3.314 km². Уна је десна притока Саве и протиче кроз општине Приједор, Нови Град, Козарска Дубица и Костајница. Притоке Уне у Републици Српској су:
 Сана, десна притока Уне, извире на подручју општине Мркоњић Град, а у Уну се улива на подручју општине Нови Град.
 Мљечаница, десна притока Уне, протиче кроз општину Козарска Дубица.
 Стригова, десна притока Уне, извире на подручју општине Козарска Дубица, а у Уну се улива на подручју општине Костајница.
 Војскова, десна притока Уне, протиче кроз општине Крупа на Уни и Нови Град.
 Раковица, десна притока Уне, протиче кроз општину Козарска Дубица

Референце

Литература 
 Статистички годишњак Републике Српске 2011. (Географски и метеоролошки подаци Републике Српске), Завод за статистику Републике, Бања Лука (2011)

Спољашње везе 

 Агенција за воде обласног ријечног слива Саве 
 Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице 
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 
 Електропривреда Републике Српске: Мале хидроелектране 
 Завод за водопривреду Републике Српске 

 
Спискови река